Sagorski (Sagorskij, Sagorsky) steht für
 Anastasia Sagorsky, Geburtsname von Staci Keanan (* 1975), US-Schauspielerin
 Ernst Adolf Sagorski (1847–1929), deutscher Botaniker
 Grigorij Sagorskij (1595–1598) Erzbischof von Polazk
 Wladimir Sagorski, russischer Revolutionär und Namensgeber der Stadt Sagorsk, heute: Sergijew Possad 
 Natascha Sagorski (* 1984), deutsche Autorin
 Sagorski (Rajon Tschernjachowsk) (Загорский), Ort im Rajon Tschernjachowsk

Siehe auch:
 Zagorski